

Konsulowie rzymscy w latach 509 p.n.e. - 541 n.e.

Konsulowie rzymscy w VI w. p.n.e.

Konsulowie rzymscy w V w. p.n.e.

Konsulowie rzymscy w IV w. p.n.e.

Konsulowie rzymscy w III w. p.n.e.

Konsulowie rzymscy w II w. p.n.e.

Konsulowie rzymscy w I w. p.n.e.

Konsulowie rzymscy w I w. n.e.

Konsulowie rzymscy w II w. n.e.

Konsulowie rzymscy w III w. n.e.

Konsulowie rzymscy w IV w. n.e.

Konsulowie rzymscy w V w. n.e.

Konsulowie rzymscy w VI w. n.e.

Tytularne konsulaty w Cesarstwie Bizantyjskim

Odnowiony konsulat Rzymu 

Listy związane z historią
Tytuły w starożytnym Rzymie